Ахмад II аль-Акхал (? — 1037) — 9-й емір Сицилійського емірату в 1019—1036 роках.
 Ахмад II аль-Мустаїн (? — 1110) — 8-й емір Сарагоської тайфи в 1085—1110 роках.
 Абу'л Аббас Ахмад II (1329—1394) — 18-й султан і 17-й халіф Держави Хафсідів у 1371—1394 роках.
 Ахмад II аль-Муаяд (1430—1488) — мамелюкський султан Єгипту (1461).
 Ахмад II (? — 1808) — 21-й дей Алжиру в 1805—1808 роках.